Mauriac, Cantal
 Mauriac, Gironde